«Создание Аспера» — рассказ Александра Грина, написанный и опубликованный в 1917 году.

Сюжет 
Главный герой рассказа — живущий в вымышленной стране судья Гаккер, который начинает создавать виртуальных людей. Это «дама под вуалью», «поэт из народа» Теклин и «благородный разбойник» Аспер. Дело заходит настолько далеко, что Гаккер решает погибнуть вместо Аспера.

Публикация и восприятие 
Рассказ был написан в 1917 году и увидел свет тогда же на страницах журнала «Огонёк». Литературоведы отмечают, что здесь Грин обыгрывает мотив литературной мистификации, характерный для русского «Серебряного века». «Дама под вуалью» — это отсылка к Черубине де Габриак.

Примечания 

Рассказы Александра Грина
Рассказы 1917 года